«Кукурузник»:
 Кукурузник — кукурузное поле, посевы кукурузы.
 «Кукурузник» — разговорное название советского самолёта боевой авиации, биплана У-2 (ПО-2).
 «Кукурузник» — разговорное название советского самолёта сельскохозяйственной авиации, биплана Ан-2.
 «Кукурузник» — прозвище Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущёва за его широкомасштабное внедрение кукурузы на территории СССР.

См. также 
 Происшествие с A321 под Жуковским

Примечания